Prehn peut faire référence à : 
 Douglas T. Prehn, urologue.
 Signe de Prehn, signe clinique en médecine.
 Hendrik Von Prehn (1733-1785), commandant hollandais
 Rasmus Prehn (1973-), homme politique danois
 Prehnite, minéral.